

Населені пункти
 Монреаль () — найбільше місто провінції Квебек (Канада)
 Монреаль () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра
 Монреаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Монреаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монреаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Монреаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Інші топоніми
Острів Монреаль у річці Святого Лаврентія (Квебек, Канада).

Спортивні команди 
 Монреаль — канадський футбольний клуб з однойменного міста.
 Монреаль Імпакт — колишній канадський футбольний клуб з однойменного міста.